Дюнхаупт () — немецкая фамилия.

Известные носители 

 Дюнхаупт, Ангелика (род. 1946) — немецкая саночница.
 Дюнхаупт, Хайнц-Вильгельм (1912—1998) — немецкий шахматист.

